Bonfá ist der Familienname folgender Personen:

 Diego Bonfá (* 1977), argentinischer Fußballschiedsrichter
 Luiz Bonfá (1922–2001), brasilianischer Komponist und Gitarrist